Get Rich or Die Tryin' (album), een album van 50 Cent
Get Rich or Die Tryin' (film), een film met Curtis Jackson (50 Cent)
Get Rich or Die Tryin' (soundtrack), de soundtrack van de film